Адам Коша (* 1975) — угорський політик і правник.
 Антон Коша (* 1961) — римо-католицький єпископ, ординарій єпархії Кишинева.
 Дьордь Коша (1897—1984) — угорський композитор.
 Лайош Коша — угорський політик, міністр.
 Лайош Коша (1898—1966) — угорський футболіст, грав на позиції нападника. Відомий виступами за клуб «Уйпешт» та національну збірну Угорщини.
 Ференц Коша (1937—2018) — угорський кінорежисер і сценарист.